Sud-Ouest kan syfta på följande:

 Sud-Ouest, vinregion i sydvästra Frankrike
 Sud-Ouest, Burkina Faso, region i Burkina Faso
 Sydvästra regionen (region i Kamerun), region i Kamerun